ou U-129 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 129 a été construit en 1918, trop tard pour participer à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale.
 Durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire :
 UB-129, un sous-marin de type  lancé en 1918 et qui est sabordé en .
 L'Unterseeboot 129 a été construit en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être retiré du service en juillet 1944.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1940